O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (traduction de l'allemand : « Ô feu éternel, ô source de l’amour ! ») est le titre de deux cantates de Johann Sebastian Bach :
 O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (BWV 34), composée probablement pour le premier jour de la Pentecôte de 1746 ou 1747. 
 O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe (BWV 34a), cantate profane incomplète composée à Leipzig très probablement en 1725 ou 1726.